Alfredo del Mazo puede referirse a alguna de las siguientes personas:

 Alfredo del Mazo Vélez (1904-1975), político mexicano, gobernador del Estado de México de 1945 a 1951.
 Alfredo del Mazo González (1943-2019), político mexicano, gobernador del Estado de México de 1981 a 1986, hijo de Alfredo del Mazo Vélez.
 Alfredo del Mazo Maza (1975-), político mexicano, gobernador actual del Estado de México desde 2017, hijo de Alfredo del Mazo González.

Familia del Mazo
Gobernadores del Estado de México